Jack of Diamonds est le nom anglais du valet de carreau. C'est le titre de plusieurs œuvres :
Jack of Diamonds, film réalisé par Allan Dwan en 1912
The Jack of Diamonds, film réalisé par Vernon Sewell en 1949
Le Valet de carreau (), film réalisé par Don Taylor en 1967
Jack of Diamonds, film réalisé en 2001
Jack of Diamonds, chanson traditionnelle américaine